Таркил — абхазская фамилия. Известные носители:

 Таркил, Саид Родионович (род. 1951) — абхазский политический деятель, первый министр иностранных дел Абхазии
 Таркил, Сарион Хигович (1936—2005) — абхазский советский поэт, журналист, переводчик.